Iprump steht für:

 Iprump (Delmenhorst), ein Stadtteil von Delmenhorst, Niedersachsen
 Iprump (Untere Hunte), Dorf in der Gemeinde Hude, Niedersachsen